Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 став 16-м за ліком легкоатлетичним чемпіонатом на відкритому повітрі.

11 листопада 2011 ІААФ офіційно оголосила про надання Лондону права проводити чемпіонат.

Чемпіонат став останнім у кар'єрі спринтера Усейна Болта (який оголосив про завершення своєї кар'єри одразу по завершенні чемпіонату) та — в частині бігу на стадіоні — Мо Фара (який заявив про наміри сконцентруватись по завершенні цього сезону виключно на шосейному бігу).

Країни-учасниці 

На чемпіонат було подано заявок на участь 2038 атлетів з 203 країн.

До участі також були заявлені дві групи спортсменів, які формально не представляли окрему країну:
 19 атлетів з Російської Федерації в статусі «допущених нейтральних атлетів» () внаслідок зупинення з 13 листопада 2015 на невизначений строк членства Всеросійської федерації легкої атлетики в ІААФ; та
 5 африканських атлетів з команди біженців ().

Місця змагань

Стадіон 

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на Олімпійському стадіоні, арені легкоатлетичних змагань на літніх Олімпійських іграх-2012. Стадіон розташований в , що в східній частині Лондона (район ). Після 2012 арена була суттєво реконструйована з повною заміною покриття бігових доріжок, просто поряд з нею був побудований Community Track, новий стадіон для розминок атлетів.

Марафонська траса 

Старт та фініш марафонського бігу загальною довжиною 42,195 км (або 26,219 миль) відбулись на Тауерському мості. Основна частина дистанції складалась з чотирьох кіл по 10 км кожен та була прокладена центральною частиною Лондона посеред Набережної Вікторії, Вестмінстерського палацу, Собору святого Павла.

Траса спортивної ходьби 

Змагання зі спортивної ходьби пройшли по 2-кілометровому колу, прокладеному вулицею Мелл вздовж Сент-Джеймського парку між Букінгемським палацом та Адміралтейською аркою.

Кваліфікаційні нормативи

Розклад

Призери

Мультимедалісти 

На чемпіонаті єдиною, хто виборола три нагороди в різних дисциплінах, стала американка Еллісон Фелікс. Ще п'ятеро чоловіків та шестеро жінок кожен стали володарями медалей у двох дисциплінах.

Чоловіки

Жінки

Медальний залік 

На чемпіонаті у медальному заліку були представлені атлети з 42 країн. Крім цього, російські спортсмени у статусі допущених нейтральних атлетів також отримували медалі (1 золоту та 5 срібних), проте не були включені до офіційного медального заліку.

Загалом було вручено 48 комплектів нагород. Оскільки у жіночих стрибках з жердиною третє місце посіли двоє атлеток, загальна кількість вручених бронзових нагород становила 49.

Командний залік 

На чемпіонаті у командному заліку (8 очок за перше місце з пониженням до 1 очка за 8 місце у фіналах та з розділенням очок між атлетами, які посіли одне місце) були представлені атлети з 65 країн. Крім цього, російські спортсмени у статусі допущених нейтральних атлетів отримали загалом 54,5 очок, проте не були включені до офіційного командного заліку.

Допінг 

Перед чемпіонатом (в період з 31 липня по 4 серпня) та впродовж чемпіонату було загалом відібрано 1513 компонентів крові та сечі спортсменів для проведення їх аналізу на предмет порушення анти-допінгових правил. Аналізи були завершені 23 серпня, а наступного дня було оголошено про те, що у відібраних компонентах трьох спортсменів були виявлені ознаки порушення та, у зв'язку з цим, були розпочаті розслідування.

Україна на чемпіонаті

Див. також 

 Чемпіонат України з легкої атлетики 2017

Примітки

Джерела 

 Офіційна сторінка змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 Офіційний вебсайт чемпіонату 

2017

Світ
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика
Світ